Мадхубани:

 Мадхубани — город в индийском штате Бихар.
 Мадхубани — округ в индийском штате Бихар.
 Мадхубани - вид индийской народной живописи, которая сложилась в одноимённом районе штата Бихар